Geppetto (personage), de uitvinder van Pinokkio in het boek van Carlo Collodi
 Geppetto (musical), een Amerikaanse televisiemusical naar dit boek uit 2000
 Geppetto & The Whales, een Belgische band